Wenus (Wenera) – rzymska bogini piękna i miłości, popularny motyw w malarstwie i rzeźbie
 Wenus – druga według oddalenia od Słońca planeta w Układzie Słonecznym
 Wenus – polski telewizor kolorowy produkowany przez zakłady Unimor

Zobacz też 

 hotentocka Wenus – pseudonim Saartjie Baartman
 Venus